FK Nizjni Novgorod (2007), failliete Russische voetbalclub
 FK Nizjni Novgorod (2015), nieuwe Russische voetbalclub